Broekpolder (IJmond), Beverwijk/Heemskerk (NH)
Broekpolder (Broeksterwoude), Broeksterwoude (FR)
Broekpolder (Rijswijk), Rijswijk (ZH)
Broekpolder (Vlaardingen)
Golfclub Broekpolder, Vlaardingen

Zie ook 
 Broek (toponiem)
 Broek (landschap)
 Broekland (doorverwijspagina)